Benaglia je priimek več oseb:    
 Gaetano Benaglia, italijanski rimskokatoliški škof
 Renato Benaglia, italijanski nogometaš